«Лаборатория Дубльвэ» — фантастический роман Александра Беляева. Одно из последних крупных произведений писателя.

История 
Роман был впервые опубликован в 1938 году в журнале «Вокруг света» (1938, № 7—9, 11—12).

Сюжет 
Действие происходит в Ленинграде в недалёком коммунистическом будущем.

Аспирантка Нина Никитина приходит в Институт экспериментальной медицины, чтобы делать кандидатскую диссертацию, но не может выбрать руководителя из двух «друзей-соперников»: прочно «стоящего на ногах» прагматика Сугубова и «мечтателя» Лаврова. Сами профессора предлагают поработать с обоими, а затем выбрать. Она начинает работать с Сугубовым, который ставит на первое место профилактику заболеваний и гигиену. Нина вместе с ним посещает различные места города, предприятия, очищенные Сугубовым от пыли, дыма и прочих вредностей, видит как профессор решает возникающие проблемы. В полном восторге она почти решает остаться у него, но Лавров настаивает, чтобы она заменила его лаборанта, уехавшего в командировку. Лавров знакомит Нину со своей научной работой, Лабораторией регенерации. Лавров ищет способы борьбы со старостью, которую считает вполне излечимой болезнью. Постепенно Нина знакомится с различными лабораториями профессора. Лавров показывает ей лабораторию Z, полностью изолированную от внешних электромагнитных излучений, где он исследует электромагнитные излучения мозга. Наконец, он решается рассказать о своей последней лаборатории — W. Чтобы спасти для страны угасающего гениального ядерщика Михеева, Лавров просит Нину помочь ему произвести над собой эксперимент по электризации мозга, который может помочь стареющему мозгу. В лаборатории W они начинают опыты. Поначалу они кажутся успешными, но вскоре Нина замечает, что Лавров потерял контроль над собой и догадывается, что он втайне стимулирует свой мозг. Лавров попал под электронаркотическую зависимость и стал производить опасные опыты над стариками в институтской больнице. С помощью Сугубова Нине удаётся усыпить Лаврова и излечить. Несмотря на неудачу с электризацией мозга, Михеев спасён работами других учёных.

Персонажи 
 Нина Никитина — аспирантка Института экспериментальной медицины
 Семён Зайцев — друг Нины, сотрудник института
 Леонтий Самойлович Сугубов — профессор института
 Иван Александрович Лавров — профессор-хирург
 Марин — заведующий лабораторией регенерации
 Варвара Николаевна — жена Лаврова
 Михеев — известный физик-ядерщик
 Анна Семёновна — дочь Михеева
 Глебов — начальник подводной арктической экспедиции

Библиография 
 Беляев Александр Романович. Собрание сочинений в 8 томах, том 6. (Звезда КЭЦ. — Лаборатория Дубльвэ. — Чудесное око.) Илл. С. Забалуева. М., «Молодая гвардия», 1964, 464 с. с илл. с. 183-272.

Ссылки 
 Александр Беляев. Лаборатория Дубльвэ (текст романа на сайте Александр Беляев).
 Светлана Беляева «Звезда мерцает за окном…» (Александр Романович Беляев Романы. Повести. Рассказы /Библиотека всемирной литературы. М., Эксмо, 2008.)

Романы 1938 года
Романы Александра Беляева
Произведения, впервые опубликованные в журнале «Вокруг света»